Skrajny Żleb – żleb w Dolinie Gąsienicowej w polskich Tatrach Wysokich
 Skrajny Żleb – żleb w Dolinie Jarząbczej w polskich Tatrach Zachodnich